Сетина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 78,91 км². Население — 697 человек (на 2010 год). Расстояние до Сарагосы — 112 км, до Мадрида — 202 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сарагосы